Lyn 1896 FK is een Noorse voetbalvereniging uit de hoofdstad Oslo. De club is opgericht op 3 maart 1896, maar ging failliet in 2010. De club zakte automatisch naar de 6. divisjon, de zevende klasse in het Noorse voetbal. Daarna klom Lyn weer op naar de hogere amateurreeksen.

Geschiedenis
Lyn Fotball is de voetbalafdeling van de Ski og Fotballklubben Lyn, opgericht op 3 maart 1896. Lyn was de club voor West-Oslo, de betere buurt. De grote rivaal was dan ook Vålerenga IF, de arbeidersclub uit Oost-Oslo.

Voor het bankroet speelde de club in het Ullevaal Stadion. Dit stadion wordt ook gebruikt voor de thuiswedstrijden van het Noorse elftal. Het stadion werd in 1926 gebouwd in opdracht van Lyn. Het werd lange tijd ook door Vålerenga gebruikt.

De grootste successen van Lyn dateren uit de jaren zestig van de twintigste eeuw toen de club twee keer landskampioen werd. De ploeg won ook acht maal de Noorse beker. In 1968 won Lyn de dubbel. In 2005 kon Lyn de derde titel in de historie winnen, maar op de slotdag werd deze verspeeld aan de grote rivaal Vålerenga.

In het seizoen 2009 eindigde de club als zestiende en laatste en degradeerde rechtstreeks uit de Eliteserien en zou dus in 2010 in de 1. divisjon uitgekomen zijn. De club was echter bankroet en werd opgeheven op 30 juni 2010. Lyn moest door dit faillissement reglementair degraderen naar de 6. divisjon, de zevende klasse. De club klom snel op naar de hogere amateurreeksen, maar hoger dan de 2. divisjon kwam het tot dusverre niet.

Naamsveranderingen 
 1896 · opgericht als SFK Lyn Kristiania
 1925 · SFK Lyn Oslo
 1994 · FK Lyn Oslo
 2005 · FC Lyn Oslo
 2018 · Lyn 1896 FK

Erelijst 
Landskampioen
1964, 1968
Beker van Noorwegen
Winnaar (8x): 1908, 1909, 1910, 1911, 1945, 1946, 1967, 1968
Finalist (6x): 1923, 1028, 1966, 1970, 1994, 2004

Eindklasseringen

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Lyn

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende spelers 

  Arne Brustad
  Ahmad Elrich
  Jørgen Juve 
  John Obi Mikel

Externe links
 Officiële website

Oslo
Sportclub in Oslo